Azjatyckie kwalifikacje do olimpijskiego turnieju rugby 7 mężczyzn 2016 miały na celu wyłonienie męskiej reprezentacji narodowej w rugby 7, która wystąpi w tym turnieju jako przedstawiciel Azji.

Informacje ogólne 
Początkowo kwalifikacją do turnieju rugby 7 na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 miały być Mistrzostwa Azji 2015, jednak z uwagi na start Japonii w Pucharze Świata 2015 azjatyckie eliminacje zostały zaplanowane w formie oddzielnego turnieju. W zawodach miało wziąć udział dwanaście reprezentacji, ostatecznie przystąpiło do nich jednak dziesięć drużyn, w tym Iran, zwycięzca rozegranych w marcu kwalifikacji.

Losowanie grup odbyło się 23 października 2015 roku, a reprezentacje rozstawione były według wyników osiągniętych w mistrzostwach kontynentu. W jego wyniku wyłoniono dwie pięciozespołowe grupy, które w pierwszej fazie rywalizowały systemem kołowym, a dwie czołowe drużyny z każdej z grup awansowały do półfinałów. Turniej został rozegrany na Hong Kong Stadium, a faworyzowana reprezentacja Japonii została jeszcze wzmocniona zawodnikami rugby piętnastoosobowego, jak Yoshikazu Fujita. Zawody nie były transmitowane w Internecie, a najtańsze normalne bilety jednodniowe kosztowały 200 HKD, zaś dwudniowe 360 HKD.

Niepokonani w całym turnieju Japończycy pierwsze punkty stracili dopiero w finałowym pojedynku przeciwko reprezentacji Hongkongu. Zyskali tym samym prawo udziału w olimpijskich zawodach, a do turnieju ostatniej szansy awans uzyskali pozostali półfinaliści – Hongkong, Korea Południowa i Sri Lanka. Najwięcej punktów w zawodach zdobył przedstawiciel triumfatorów, Katsuyuki Sakai, w klasyfikacji przyłożeń zwyciężył zaś jego rodak Chihito Matsui.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Q
2015 w rugby union
2015 w Azji